Rezultati Prvenstva Avstralije 1948 v tenisu za ženske posamično.

Postavljene igralke 
Seznam postavljenih igralk. Nancye Bolton je postala prvakinja, za ostale je v oklepaju navedeno kdaj so izpadle.
  Nancye Bolton (prvakinja)
  Thelma Long (drugi krog)
  Mary Beavis (polfinale)
  Marie Toomey (finale)
  Pat Jones (drugi krog)
  Nell Hopman (četrtfinale)
  Sadie Newcombe (drugi krog)
  Dulcie Whittaker (prvi krog)

Rezultati 
Legenda

Zaključni boji

1. del

2. del

Viri 
 

Ženske posamično
1948